Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2011 - druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 1 - 3 kwietnia 2011 na torze Circuito Permanente de Jerez w Jerez de la Frontera.

Opis weekendu Grand Prix

Wyniki MotoGP

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki Moto2

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki 125 cm³

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
2011 w Hiszpanii